Уикипедия на азербайджански език () е раздел на азербайджански език в Уикипедия. Проектът започва работа през 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Азербайджански език
Азербайджански език